Lamu, la petita extraterrestre, sèrie de manga de l'autora manga japonesa Rumiko Takahashi 
 Lamu (ciutat de Kenya), ciutat de l'illa de Lamu (Kenya)
 Arxipèlag de Lamu, grup d'illes a la costa de l'oceà Índic a Kenya 
 Districte de Lamu, divisió administrativa de segon nivell de Kenya a la província Costanera 
 Illa de Lamu, illa a l'arxipèlag de Lamu a la costa central de a Kenya